|- align="center"
|align="left"| Carlos Pace
|1972-1977
|0
|73
|72
|1
|1
|6
|5
|58
|- align="center"
|align="left"| Nello Pagani
|1950
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Riccardo Paletti
|1982
|0
|8
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Torsten Palm
|1975
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" 
|align="left"| Jolyon Palmer
|-
|0
|37
|35
|0
|0
|0
|0
|9
|- align="center"
|align="left"| Jonathan Palmer
|1983-1989
|0
|88
|83
|0
|0
|0
|1
|14
|- align="center"
|align="left"| Olivier Panis
|1994-1999, 2001-2004
|0
|158
|157
|0
|1
|5
|0
|76
|- align="center"
|align="left"| Giorgio Pantano
|2004
|0
|15
|14
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Massimiliano Papis
|1995
|0
|7
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mike Parkes
|1959, 1966-1967
|0
|7
|6
|1
|0
|2
|0
|14
|- align="center"
|align="left"| Reg Parnell
|1950-1952, 1954
|0
|7
|6
|0
|0
|1
|0
|9
|- align="center"
|align="left"| Tim Parnell
|1959, 1961, 1963
|0
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Johnnie Parsons
|1950-1958
|0
|9
|9
|0
|1
|1
|1
|12
|- align="center"
|align="left"| Riccardo Patrese
|1977-1993
|0
|257
|256
|8
|6
|37
|13
|281
|- align="center"
|align="left"| Al Pease
|1967-1969
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Roger Penske
|1961-1962
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Cesare Perdisa
|1955-1957
|0
|8
|8
|0
|0
|2
|1
|5
|- align="center" 
|align="left"| Sergio Pérez
|-
|0
|179
|176
|0
|0
|8
|4
|581
|- align="center"
|align="left"| Luis Perez-Sala
|1988-1989
|0
|32
|26
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Larry Perkins
|1974, 1976-1977
|0
|15
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Henri Pescarolo
|1968, 1970-1974, 1976
|0
|64
|57
|0
|0
|1
|1
|12
|- align="center"
|align="left"| Alessandro Pesenti-Rossi
|1976
|0
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Josef Peters
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ronnie Peterson
|1970-1978
|0
|123
|123
|14
|10
|26
|9
|206
|- align="center" 
|align="left"| Vitalij Petrov
|-
|0
|58
|57
|0
|0
|1
|1
|64
|- align="center"
|align="left"| Alfredo Pian
|1950
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" 
|align="left"| Charles Pic
|-
|0
|39
|39
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| François Picard
|1958
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ernie Pieterse
|1962-1963, 1965
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Paul Pietsch
|1950-1952
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| André Pilette
|1951, 1953-1954, 1956, 1961, 1963-1964
|0
|14
|9
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Teddy Pilette
|1974, 1977
|0
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Luigi Piotti
|1955-1958
|0
|8
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| David Piper
|1959-1960
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Nélson Piquet
|1978-1991
|31981, 1983, 1987
|207
|204
|24
|23
|60
|23
|481,5
|- align="center" 
|align="left"| Nelson Piquet Jr.
|-
|0
|28
|28
|0
|0
|1
|0
|19
|- align="center"
|align="left"| Renato Pirocchi
|1961
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Didier Pironi
|1978-1982
|0
|72
|70
|4
|3
|13
|5
|101
|- align="center"
|align="left"| Emanuele Pirro
|1989-1991
|0
|40
|37
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Antônio Pizzonia
|2003-2005
|0
|20
|20
|0
|0
|0
|0
|8
|- align="center"
|align="left"| Eric van de Poele
|1991-1992
|0
|29
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jacques Pollet
|1954-1955
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ben Pon
|1962
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Dennis Poore
|1952
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Alfonso de Portago
|1956-1957
|0
|5
|5
|0
|0
|1
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Sam Posey
|1971-1972
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Charles Pozzi
|1950
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jackie Pretorius
|1965, 1968, 1971, 1973
|0
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ernesto Prinoth
|1962
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| David Prophet
|1963, 1965
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Alain Prost
|1980-1991, 1993
|41985-1986, 1989, 1993
|202
|199
|33
|51
|106
|41
|768,5
|- align="center"
|align="left"| Tom Pryce
|1974-1977
|0
|42
|42
|1
|0
|2
|0
|19
|- align="center"
|align="left"| David Purley
|1973-1974, 1977
|0
|11
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Clive Puzey
|1965
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

P